Hill är ett efternamn, som burits av bland andra:

Personer med efternamnet Hill

A
 Adin Hill (född 1996), kanadensisk ishockeymålvakt
 Albert Hill (1889–1969), brittisk medeldistanslöpare
 Ambrose Powell Hill (1825–1865), amerikansk militär, general i sydstasarmén
 Angela Hill (född 1985), amerikansk MMA-utövare
 Anne Hill, flera personer, också geografiskt namn
 Anne Hill, pseudonym för Netta Muskett (1887–1963), brittisk romanförfattare
 Anne Hill (artist) (1804–1896), kanadensisk skådespelare, dansös och danslärare
 Archibald V. Hill (1886–1977), engelsk fysiolog, nobelpristagare

B
 Baron Hill (född 1953), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Indiana
 Benjamin Harvey Hill  (1823–1882), amerikansk politiker, representerade Georgia som senator och kongressrepresentant
 Bennett D. Hill (1934–2005), amerikansk historiker
 Benny Hill  (1924–1992), brittisk komiker, skådespelare och sångare
 Bernard Hill (född 1944), brittisk skådespelare

C
 Carl Fredrik Hill (1849–1911), svensk målare
 Carl Johan Hill (1793–1875), svensk matematiker, professor och universitetsrektor
 Caroline Hill (1845–1926), brittisk skådespelare
 Charles Hill (1816–1889), engelsk-svensk industriman
 Christopher Hill (1912–2003), engelsk marxistisk historiker
 Clarence Hill (född 1951), bermudisk boxare
 Clint Hill  (född 1978), engelsk fotbollsspelare
 Clint Hill (Secret Service) (född 1932), amerikansk secret sevice-agent
 Clinton Hill (född 1980), amerikansk kortdistanslöpare
 Conleth Hill  (född 1964), brittisk skådespelare

D
 Damon Hill (född 1960), brittisk racerförare
 Dan Hill (född 1954), kanadensisk popsångare och låtskrivare
 Dana Hill (1964–1996), amerikansk skådespelare
 Daniel Harvey Hill (1821–1889), maerikansk sydstatsgeneral
 Darryn Hill (född 1974), amerikansk tävlingscyklist
 David B. Hill (1843–1910), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i New York
 David Octavius Hill (1802–1870), skotsk målare och fotograf
 Debra Hill (1950–2005), amerikansk filmproducent och manusförfattare
 Denean Howard-Hill (född 1964), amerikansk kortdistanslöpare
 Dulé Hill (född 1974), amerikansk skådespelare
 Dusty Hill (1949–2021), amerikansk musiker och låtskrivare

E
 Edward H. Hill
 Esther Hill

F
 Faith Hill
 Frank Harrison Hill

G
 Gary Hill (född 1951), amerikansk videokonstnär
 George Hill
 George Roy Hill
 George William Hill
 Goldie Hill
 Graham Hill
 Grant Hill
 Grant Hill (filmproducent)

H
 Hallene Hill
 Harry Hill
 Helen Hill

I
 Ian Hill
 Isaac Hill
 Isaac Mason Hill

J
 J. Lister Hill
 James Hill
 James Enoch Hill
 Joanne Hill
 Joe Hill, flera personer
 Joe Hill (1879–1915), svensk-amerikansk fackföreningsaktivist, diktare och sångare
 Joe Hill (författare) (född 1972), amerikansk skräckförfattare
 John Hill, flera personer
 John Hill (botaniker) (1716–1775), engelsk botanist
 John Hill (spelkonstruktör)
 John Fremont Hill (1855–1912), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Maine
 Jonah Hill
 Jonathan Hill
 Jonathan Hill, baron Hill
 Joshua Hill
 Julia Butterfly Hill

K
 Kenneth Hill
 Kim Hill, flera personer
 Kim Hill (soul)
 Kim Hill (sångare)
 Kimberly Hill
 Krister St. Hill

L
 Lauryn Hill
 Lynn Hill

M
 Marianna Hill
 Mick Hill
 Mike Hill
 Moritz Hill

N
 Napoleon Hill
 Nathaniel P. Hill

O
 Octavia Hill
 Opal Hill

P
 Peter Hill-Wood
 Phelan Hill
 Phil Hill

R
 Ralph Hill
 Reginald Hill
 Rick Hill
 Robert Hill (1899–1991), brittisk fotosyntesforskare
 Rowland Hill
 Rowland Hill, 1:e viscount Hill

S
 Scotti Hill
 Sean Hill
 Sigge Hill
 Steven Hill
 Stuart Hill

T
 Taylor Marie Hill
 Terence Hill
 Thomas Hill
 Thomas Hill (skådespelare)
 Tobias Hill

V
 Virgil Hill

W
 Walter Hill
 William Luther Hill

Z
 Zach Hill

Externa länkar 
 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn